Hyadesia är ett släkte av kvalster som beskrevs av Mégnin 1889. Enligt Catalogue of Life ingår Hyadesia i familjen Hyadesidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hyadesiidae.

Hyadesia är enda släktet i familjen Hyadesidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hyadesia